Mladi upi lahko pomeni:
 Mladi upi (roman), družbeni roman Marinke Fritz Kunc
 Mladi upi (glasbena skupina), nekdanja najstniška glasbena skupina iz Trbovelj